Костарев, Сергей Владимирович (24 июня 1961, Новосибирск, СССР) — российский учёный, эколог, профессор кафедры по связям с общественностью ОмГУПС, доктор философских наук.

Образование 
1978 год — окончил школу № 66 г. Омска. 1978-1983 — Омский политехнический институт (диплом с отличием), инженер-системотехник. 1987 — защита кандидатской диссертации в Томском государственном университете. 1996-1997 — Российская Академия государственной службы при Президенте РФ (диплом с отличием), государственное и муниципальное управление, специалист-эколог. 2000 — защита докторской диссертации по философии науки и техники. 2000 — 2010 — стажировки и переподготовка по государственному управлению, управлению городами, охране окружающей среды, экологической политике и интегрированному управлению ресурсами в Финляндии, Великобритании, США, Франции, Нидерландах.

Трудовая деятельность 
1988-1992 — старший научный сотрудник в Омском НИИ приборостроения, разработчик аппаратуры связи специального назначения.

1992-2002 — на государственной службе – заместитель руководителя Госкомэкологии Омской области, Советник Российской Федерации 1 класса.

С 2002 года по настоящее время профессор нескольких Омских вузов и председатель правления некоммерческого партнёрства «Экологический комитет».

Научная и проектная деятельность 
Автор и соавтор 4 книг, более 140 научных публикаций, учебных пособий и авторского свидетельства. 

С 1995 года публикуется по вопросам управления городом. Автор научного направления урбанполитика. Выступления с докладами на всемирных и международных конференциях и семинарах. Привлечённый эксперт Европейской экономической комиссии и ОБСЕ по вопросам трансграничного управления водными ресурсами. 

Руководитель и ключевой исполнитель международных, межрегиональных и региональных проектов, в том числе:
«Оценка состояния окружающей среды и здоровья населения города Омска», 
«Трансграничное управление бассейном реки Иртыш»,
«Стратегия устойчивого развития города Омска»,
«Ноль-отходов в Омске»,
«Экологическая безопасность Омска»,
«Интегрированное управление водными ресурсами в РФ»,
«CommOn — молодёжная инициатива»,
«ДействуйСАМ!» и др.

Публикации 
Более 110 публикаций в отечественных и зарубежных изданиях на техническую, экологическую, социальную, философскую и политологическую тема-тику. Авторское свидетельство на систему связи.

Автор и соавтор четырех книг: 
 «Самоорганизация и управление природопользованием» (Омск, 1999г.), 
 «Экология и управление природопользованием» (Москва, 2000, коллективная монография), 
 «Экология растений, животных и человека в Омской области» (Омск, 2000г., в соавторстве), 
 «Земля на которой мы живем: природа и природопользование Омского Прииртышья» (Омск, 2002 г., коллективная монография).

Общественная и политическая деятельность 
С 2004 года — российский представитель в Международной сети бассейновых организаций. С 2005 года — член общественного координационного совета при мэре города Омска. В 2008—2012 годах председатель Омского регионального отделения партии «ЯБЛОКО». В 2011—2012 годах — организатор и соорганизатор митингов и шествия «За честные выборы», соорганизатор протестного движения «За здоровый город — против кремниевых заводов». В 2013—2014 годах — лидер движения "ЗА Омск".

Участвовал в 2012 году в праймериз на досрочных выборах мэра Омска, на самих выборах, не найдя общего языка с Максимом Кацем, возглавил штаб Владислава Иноземцева вместо работы в штабе Ильи Варламова.

Семейное положение 
Женат, сын — аспирант МГУ, дочь — студентка Карлова университета (Прага).

Ссылки 

Преподаватели ОмГУПС

Примечания 

Преподаватели Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского
Политики Омска
Выпускники ОмГТУ
Доктора философских наук
Члены партии «Яблоко»